Il singolare del torneo di tennis Ordina Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Karsten Braasch 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Richard Krajicek (campione)
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Wally Masur (quarti di finale)
 Jonathan Stark (secondo turno)

 Karsten Braasch (finale)
 Henri Leconte (semifinali)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Jacco Eltingh (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 1994
ATP Tour 1994